Стэнли Хо (, ; ; , Британский Гонконг, Британская империя — , Гонконг, Китай) — британский и китайский предприниматель, инвестор и филантроп. Основатель SJM Holdings.

Биография

Награды 
Великобритания
 Орден Cвятого Иоанна Иерусалимского степени брата-командора (22 апреля 1983).
 Орден Британской империи степени офицера (30 декабря 1989) — «за заслуги перед сообществом Гонконга».
Португалия
 Орден Инфанта дона Энрике:
 Степени командора (7 августа 1981).
 Степени великого офицера (19 апреля 1986).
 Степени кавалера Большого креста (30 марта 1995).
 Орден Заслуг:
 Степени командора (17 апреля 1971).
 Степени кавалера Большого креста (10 июня 1990).
Прочие
  степени кавалера (1972, Малайзия).
  степени рыцаря — великого командора (1990, Малайзия).
 Орден Почётного легиона степени кавалера (1984, Франция).
 Орден Священного сокровища с золотыми лучами и шейной лентой (1987, Япония).
 Орден Святого Григория Великого степени командора (1989, Ватикан).
  степени рыцаря — великого командора (1997, Малайзия).
  (Макао, 2001).
  (Гонконг, 2003).
 Большая медаль Баугинии (Гонконг, 2010).

Примечания

Литература

Ссылки 

Миллиардеры Гонконга
Фигуранты «Архива Пандоры»